Поволо́ка — «тонкий шар, наліт чого-небудь на поверхні чогось; тонка плівка, що застеляє очі».
 Поволо́ка — слід (від чого-небудь, що тягнеться по якійсь поверхні).
 Поволо́ка — рідко Негустий туман, серпанок (туман), який застилає, огортає що-небудь. 
 Поволо́ка — рідко Шнурок, ремінь (на взутті). 
 Поволо́ка — па́волока, «у старовину — дорога привозна тканина». Узагальнена назва міцних і дорогих тканин: порфіри, парчі, багору, оксамиту, як правило, багряного кольору, витканих на шовковій основі золотими чи срібними нитками.Дорога шовкова тканина з Візантії; тканина, що наклеюється на іконну дошку перед накладенням левкасу.

Примітки

Посилання